Адам Рассел Гейзер (, род. , Фэрфакс, Виргиния) — американский - и , специалист по ибадитам и хариджитам. Один из авторов  и третьего издания фундаментальной «Энциклопедии ислама». Профессор Университета штата Флорида. Член Американской академии религии.

Научная деятельность 
С 2018 года Адам Гейзер занимает должность профессора кафедры религии Университета штата Флорида. Учился и получил степень бакалавра в области сравнительного религиоведения в Колледже Вильгельма и Марии в Уильямсберге, Виргиния, в 1994 году. В 2002 году Адам Гейзер получил степень магистра в области истории религий с упором на исламоведение в Виргинском университете. В 2005 году он защитил диссертацию на PhD по исламоведению с темой «Происхождении и развитие ибадистского имамата». С 2005 года Гейзер занимал должность лектора на кафедре религиоведения Виргинского университета. С 2005 по 2006 год Гайзер был приглашенным доцентом кафедры религиоведения в Колледже Святого Креста. С 2006 по 2012 год он занимал должность адъюнкт-профессора на кафедре религиоведения в Университете штата Флорида, а с 2012 по 2017 год — доцентом. Участник многих научных конференций, в частности в Американской академии религии, чьим член-кором он ныне является. Научные и исследовательские интересы Гейзера — раннее исламское сектантство, исламская ересиография, исламские и восточно-христианские представления о мученичестве, ранняя исламская история в Европе и Северной Африке.

Библиография

Книги

Энциклопедии 
Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions
 Kharijites (p. 509);
 Mu’tazilites (p. 622);
 Qadariyya (p. 790).

 Hidaya (p. 111);
 Houris (p. 117);
 Hypocrite (p. 121);
 Ilhad (p. 134);
 Janabah (p. 158);
 Kufa (p. 176);
 Qaramita (p. 253).
ЭИ3
 
 
 
 
 
Прочие

Избранные статьи 

 Gaiser A. R. (2015). Teacher Lines in al-Qalhātī's al-Kashf wa’l-Bayān: the Accumulation of a Medieval Ibāḍī Identity. Muslim World, 105, 157—162.
 Gaiser A. R., & Ali de Unzaga M. (2014). Introduction: Facets of Exchange between North Africa and the Iberian Peninsula. Journal of North African Studies, 19, 1-6. 
 Gaiser A. R. (2013). Slaves and Silver across the Strait of Gibraltar: Politics and Trade between Umayyad Iberia and Khārijite North Africa. Medieval Encounters (Spain North-Africa Project Special Edition), 19, 41-70. 
 Gaiser A. R. (2011). What do we Learn about the Early Khārijites and Ibāḍiyya from their Coins? Journal of the American Oriental Society, 103/2, 167—187.
 Gaiser A. R. (2010). The Ibāḍī 'Stages of Religion' Re-Examined: Tracing the History of the Masālik al-Dīn. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 73/2, 207—222.
 Gaiser A. R. (2009). Source-Critical Methodologies in Recent Scholarship on the Khārijites. History Compass, 7/5, 1376—1390.
 Gaiser A. R. (2008). Satan’s Seven Specious Arguments: al-Shahrastānī's Kitāb al-Milal wa’l-Niḥal in an Ismāʽīlī Context. Journal of Islamic Studies, 19/2, 178—195

Примечания 

Авторы Энциклопедии ислама